La Basketball Bundesliga 2010-11 fue la edición número 45 de la Basketball Bundesliga, la primera división del baloncesto profesional de Alemania. El campeón fue el Brose Baskets, que lograba su cuarto título, mientras que descendieron a la ProA el Mitteldeutscher BC y el Giants Düsseldorf.

Equipos

Resultados

Temporada regular

Playoffs 
{{Copa
| RD1         = Cuartos de final
| RD2         = Semifinales
| RD3         = Final
| team-width  = 200px
| RD1-team1=Brose Baskets
| RD1-team2=Eisbären Bremerhaven
| RD1-score1-1=91
| RD1-score2-1=80
| RD1-score1-2=88
| RD1-score2-2=84
| RD1-score1-3=86
| RD1-score2-3=58
| RD1-score1-4=
| RD1-score2-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-score2-5=
| RD1-team3=Artland Dragons
| RD1-team4=Phantoms Braunschweig
| RD1-score3-1=90
| RD1-score4-1=61
| RD1-score3-2=81
| RD1-score4-2=94
| RD1-score3-3=64
| RD1-score4-3=79
| RD1-score3-4=77
| RD1-score4-4=75
| RD1-score3-5=99
| RD1-score4-5=69
| RD1-team5=Deutsche Bank Skyliners
| RD1-team6=BG Göttingen
| RD1-score5-1=77
| RD1-score6-1=58
| RD1-score5-2=76
| RD1-score6-2=67
| RD1-score5-3=82
| RD1-score6-3=59
| RD1-score5-4=
| RD1-score6-4=
| RD1-score5-5=
| RD1-score6-5=
| RD1-team7=ALBA Berlin
| RD1-team8=EWE Baskets Oldenburg
| RD1-score7-1=95
| RD1-score8-1=68
| RD1-score7-2=80
| RD1-score8-2=77
| RD1-score7-3=86
| RD1-score8-3=99
| RD1-score7-4=79
| RD1-score8-4=80
| RD1-score7-5=99
| RD1-score8-5=68
| RD2-team1=Brose Baskets
| RD2-seed1=1
| RD2-team2=Artland Dragons
| RD2-seed2=4
| RD2-score1-1=85
| RD2-score2-1=73
| RD2-score1-2=72
| RD2-score2-2=86
| RD2-score1-3=84
| RD2-score2-3=61
| RD2-score1-4=59
| RD2-score2-4=75
| RD2-score1-5=83
| RD2-score2-5=55
| RD2-team3=Deutsche Bank Skyliners
| RD2-seed3=2
| RD2-team4=ALBA Berlin
| RD2-seed4=3
| RD2-score3-1=80
| RD2-score4-1=81
| RD2-score3-2=80
| RD2-score4-2=72
| RD2-score3-3=52
| RD2-score4-3=68
| RD2-score3-4=83
| RD2-score4-4=74
| RD2-score3-5=69
| RD2-score4-5=87
| RD3-team1=Brose Baskets
| RD3-seed1=1
| RD3-score1-1=90
| RD3-score1-2=71
| RD3-score1-3=90
| RD3-score1-4=67
| RD3-score1-5=72
| RD3-team2=ALBA Berlin
| RD3-seed2=3
| RD3-score2-1=76
| RD3-score2-2=80| RD3-score2-3=74
| RD3-score2-4=87| RD3-score2-5=65
}}

Galardones MVP de la temporada DaShaun Wood, Skyliners FrankfurtMVP de las Finales Kyle Hines, Brose BambergMejor jugador ofensivo DaShaun Wood, Alba BerlinMejor jugador defensivo Immanuel McElroy, Alba BerlinEntrenador del Año Chris Fleming, Brose BambergJugador más mejorado Philip Zwiener, TBB TrierMejor jugador sub-22 Tibor Pleiß, Brose Bamberg

Mejores quintetos de la BBLMejor quinteto:
G  DaShaun Wood, Skyliners Frankfurt
G  Julius Jenkins, ALBA Berlin
F  Casey Jacobsen, Brose Bamberg
F  Predrag Šuput, Brose Bamberg
C  John Bryant, ratiopharm Ulm2º mejor quinteto''':
G  Tyrese Rice, Artland Dragons
G  Brian Roberts, Brose Bamberg
F  Robin Benzing, ratiopharm Ulm
F  Derrick Allen, ALBA Berlin
C  Tibor Pleiß, Brose Bamberg

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Basketball Bundesliga
 Temporada 2010-11 en eurobasket.com
 Temporada 2010-11 en realgm.com

Temporadas de la Basketball Bundesliga
Baloncesto en 2010
Baloncesto en 2011